Выпрями́тель:
 Выпрямитель — устройство для преобразования входного переменного напряжения и тока в выходное постоянное напряжение и ток.
 Выпрямитель НДС — в экономике, методика сбора налогов.
 Выпрямитель (в парикмахерском деле) — устройство, приспособление для выпрямления волос.